Подгора се може односити на:

 Подгора (Жабљак), насеље у општини Жабљак, Црна Гора
 Подгора (Лопаре), насеље у општини Лопаре, Република Српска, БиХ
 Подгора (Милићи), насеље у општини Милићи, Република Српска, БиХ
 Подгора (Бреза), насеље у општини Бреза, Федерација БиХ, БиХ
 Подгора (Фојница), насеље у општини Фојница, Федерација БиХ
 Подгора (општина), насеље и општина у Сплитско-далматинској жупанији, Хрватска
 Подгора (Дубровачко приморје), насеље у општини Дубровачко приморје, Дубровачко-неретванска жупанија, Хрватска
 Подгора (Кумровец), насеље у општини Кумровец, Крапинско-загорска жупанија, Хрватска

или:

 Подгора (област), област у Метохији, Косово и Метохија, Србија
 Пуста река (област), раније само Река, област у Лесковачкој котлини, Србија